Ernst John ist der Name folgender Personen:

* Ernst John (Maler) (1793–1873), deutscher Kaufmann und Porträtmaler
 Ernst John (Ethnograph) (1867–1937), deutscher Lehrer und Ethnograph
 Ernst Carl Christian John (1788–1856), preußischer Redakteur, Hofrat und Oberzensor